Malmö — cidade da Suécia
 Malmo (Nebraska) — vila dos Estados Unidos
 10550 Malmo — asteroide

Desambiguações de topônimos